Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2018 war die 27. Austragung der Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 14. bis 20. Dezember 2018 im al-Arabi Sports Club in Doha statt. Die katarische Hauptstadt war zum neunten Mal in Folge Austragungsort der 9-Ball-WM.

Weltmeister wurde der 21-jährige Deutsche Joshua Filler, der sich im Finale mit 13:10 gegen den Titelverteidiger Carlo Biado aus den Philippinen durchsetzte. Filler ist nach Wu Jiaqing (2005) der zweitjüngste WM-Sieger im 9-Ball und nach Oliver Ortmann (1995), Ralf Souquet (1996) und Thorsten Hohmann (2003, 2013) der vierte deutsche Titelträger. Den dritten Platz belegten der Grieche Alexander Kazakis und der Amerikaner Shane van Boening.

Modus 
Die 128 Teilnehmer wurden zunächst in 16 Gruppen à 8 Spieler eingeteilt, in denen sie vom 14. bis 16. Dezember im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Vier Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 17. bis 20. Dezember im K.-o.-System ausgespielt wurde. Gespielt wurde mit Wechselbreak.

Preisgeld

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Gruppe 11

Gruppe 12

Gruppe 13

Gruppe 14

Gruppe 15

Gruppe 16

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 9-Ball-Weltmeisterschaft 2018 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

2018
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in Doha